Vzorec C3H8O může označovat (v hranatých závorkách číslo CAS):

 Propan-1-ol, CH3-CH2-CH2OH [71-23-8]
 Propan-2-ol, CH3-CHOH-CH3 [67-63-0]
 Methylethylether, CH3-O-CH2-CH3 [540-67-0]

{{DISPLAYTITLE:C3H8O}}